Jacques Androuet du Cerceau kan syfta på:

* Jacques Androuet du Cerceau den äldre (1510–1584), fransk arkitekt och kopparstickare
 Jacques Androuet du Cerceau den yngre (1550–1614), fransk arkitekt